Glowacz ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Glowacz (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Stefan Glowacz (* 1965), deutscher Bergsteiger und Sportkletterer

Siehe auch:
 Głowacz, Erhebung in der Woiwodschaft Westpommern, Polen